Майкл Райдер (,  31 березня 1980, Бонавіста, Ньюфаундленд і Лабрадор) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року в ГЮХЛК.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 216-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс», «Даллас Старс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 881 матч у НХЛ, включаючи 75 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»